Ю́рий Андриа́нов:
 Андрианов, Юрий Александрович (род. 1952) — российский кёрлингист, тренер по кёрлингу, спортивный судья, спортивный функционер.
 Андрианов, Юрий Анатольевич (1953—2007) — советский и российский писатель, поэт, переводчик.